Das Scottish Masters 1982 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1982/83. Das Einladungsturnier wurde vom 23. bis 26. September im Holiday Inn in Glasgow ausgetragen. Nach 1981 fand das Turnier zum zweiten Mal statt.

Titelverteidiger war Jimmy White, der diesmal allerdings sein erstes Match verlor. Im Finale traf Steve Davis auf den amtierenden Weltmeister Alex Higgins. Davis gewann das Match mit 9:4.

Preisgeld 
Um 3.000 £ wurde das Preisgeld im Vergleich zum Turnierdebüt angehoben. Die Finalisten bekamen jeweils 1.000 £ mehr, die anderen Spieler entsprechend.

Finalrunde 
Die Top 4 der Weltrangliste, drei weitere Spieler aus den Top 16 und als schottischer Vertreter Eddie Sinclair bildeten das Teilnehmerfeld. Die 8 Spieler ermittelten in einem Ausscheidungsturnier über drei Runden den Turniersieger.

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1982
1982
Billardturnier in Glasgow